Naselja u BiH:
 Pobrđe (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac
 Pobrđe Milodraž, naselje u općini Kiseljak
 Pobrđe Orahovo, naselje u općini Kiseljak

Naselja u Crna Gora:
 Pobrđe (Kotor, Crna Gora), naselje u Boki kotorskoj